Maria Plain - A basílica de Maria Plain é um local de peregrinação na cidade de Bergheim, Áustria, próximo à fronteira alemã. 

Basílicas da Áustria